Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2015 se déroule du 23 au .

96 joueuses participent à ces qualifications. À l'issue de trois tours, 12 d'entre elles obtiennent le droit d'intégrer le tableau principal du tournoi.

Têtes de série 

  Lourdes Domínguez Lino ()
  An-Sophie Mestach ()
  Louisa Chirico (dernier tour)
  Sachia Vickery (Qualifiée)
  Margarita Gasparyan (Qualifiée)
  Alla Kudryavtseva ()
  Olga Govortsova (Qualifiée)
  Duan Ying-Ying (Qualifiée)
  Kristína Kučová ()
  Kateryna Bondarenko ()
  Shahar Peer (dernier tour)
  Luksika Kumkhum (dernier tour)
  Richèl Hogenkamp (Qualifiée)
  Hsieh Su-Wei (Qualifiée)
  Donna Vekić ()
  Wang Yafan (dernier tour)
  Paula Kania ()
  Anna Tatishvili (dernier tour)
  Océane Dodin ()
  Laura Siegemund (Qualifiée)
  Michelle Larcher de Brito ()
  Aliaksandra Sasnovich (Qualifiée)
  Maryna Zanevska ()
  Grace Min ()

Qualifiées 

  Laura Siegemund
  Aliaksandra Sasnovich
  Xu Yifan
  Sachia Vickery
  Margarita Gasparyan
  Richèl Hogenkamp
  Olga Govortsova
  Duan Ying-Ying
  Tamira Paszek
  Petra Cetkovská
  Bethanie Mattek-Sands
  Hsieh Su-Wei

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames du tournoi de Wimbledon 2015
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2015
Tennis féminin en 2015
Tournoi de Wimbledon 2015